Biharpüspöki (ro. Episcopia Bihor) ma Nagyvárad város része, azelőtt önálló község
Fülekpüspöki (szk. Biskupice) község Szlovákiában, a Besztercebányai kerületben a Losonci járásban
Gyöngyöspüspöki ma Gyöngyös város része, azelőtt önálló község
Igazpüspöki (szk. Biskupice) ma Bán város része, azelőtt önálló község
Pozsonypüspöki (szk. Podunajské Biskupice) ma Pozsony város része, azelőtt önálló község
Rábapüspöki ma Püspökmolnári község része, azelőtt önálló község
Sajópüspöki község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Putnoki járásban.
Szurdokpüspöki község Nógrád megyében, a Pásztói járásban.
Trencsénpüspöki (szk. Trenčianske Biskupice) ma Trencsén város része, azelőtt önálló község